Linda Jackson er navnet på flere personer:
 Linda Jackson (cykelrytter) (født 1958) – canadisk cykelrytter
 Linda Jackson (erhvervsleder) (født 1959) – CEO for bilmærket Citroën siden 2014